Geszt (botanika), a fa anyagának belső része

 Geszt (település), község Békés megyében
 Borsodgeszt
 Kisgeszt
 Nyitrageszte (szk. Hosťová, korábban Gesť)
 Somogygeszti
 Várgesztes